Виља Викторија има више значења:

 Општина Виља Викторија (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику
 Виља Викторија (Виља Викторија, Мексико), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Виља Викторија (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику